L' est le troisième empereur du Japon à apparaître sur la traditionnelle liste des empereurs.

Aucune date certaine ne peut être attribuée à cet empereur et il est considéré par les historiens comme un « empereur légendaire ».
Il est le second de huit empereurs sans légende, le Kojiki et le Nihon shoki ne précisant que son nom et sa généalogie. La tradition lui attribue des dates de vie de -589 à -511 et situe son règne à partir de -549, à la suite de celui de son père Suizei.

Si la tradition affirme qu'il a réellement existé et lui attribue une tombe, les études historiques modernes tendent à montrer qu'il n'a en fait jamais existé.

Références 

Empereur du Japon
Naissance en 567 av. J.-C.
Décès en 511 av. J.-C.
Empereur légendaire du Japon